Groenten uit Balen (toneelstuk), een door Walter van den Broeck in 1972 geschreven Vlaams toneelstuk,
 Groenten uit Balen (film), een Vlaamse langspeelfilm uit 2011 van Frank Van Mechelen gebaseerd op dit toneelstuk.
 Groenten uit Balen (1983), een televisiefilm uit 1983 van Luc Segers en Jaak Vissenaken